Pyli ist der Name mehrerer Orte in Griechenland 

als ( )

 Pyli (Prespes), Dorf der Gemeinde Prespes, Region Westmakedonien

 Pyli (Gemeinde), Gemeinde in der Region Thessalien
 Pyli (Gemeindebezirk), Gemeindebezirk der Gemeinde Pyli, Region Thessalien
 Pyli (Pyli), Hauptort der gleichnamigen Gemeinde, Region Thessalien

 Pyli (Mittelgriechenland), Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Dervenochori der Gemeinde Tanagra, Region Mittelgriechenland

als ( ) auf der Dodekanes-Insel Kos
 Pyli (Stadtbezirk), Stadtbezirk mit gleichnamiger Kleinstadt Pyli (Kos)
 Palio Pyli, ein verlassenes Dorf
 Pyli-Stausee